Il doppio del torneo di tennis Messina Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Magnus Larsson e Joakim Nyström che hanno battuto in finale Massimo Cierro e Alessandro De Minicis 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Cristian Araya /  João Cunha e Silva (semifinali)
 Massimo Cierro /  Alessandro De Minicis (finale)

 Russell Barlow /  Brett Buffington (primo turno)
 Michele Fioroni /  Raúl Viver (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Messina Challenger 1989